Maralia é uma pequena vila na prefeitura de Chania na Ilha de Creta. A vila tem 40 residentes (censo de 2001) e ela está dentro do município do Selino Oriental (Anatoliko Selino).

Chania